Exposures – In Retrospect and Denial — альбом-компиляция группы Dark Tranquillity, выпущенный в 2004 году.

Об альбоме 
Exposures - In Retrospect and Denial состоит из двух дисков: на первый диск вошли ранее не выпускавшиеся композиции, а также демо с альбомов Trail of Life Decayed и A Moonclad Reflection, на втором диске записаны версии композиций с живого выступления, которые ранее были выпущены на DVD Live Damage.

Список композиций

Диск 1

Диск 2 

Альбомы Dark Tranquillity
Альбомы 2004 года
Альбомы Century Media Records